Лужное — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лужное — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Лужное — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Лужное — село в Дубенском районе Тульской области.